Wataru Hashimoto (Nagahama, 14 de setembro de 1986) é um futebolista profissional japonês que atua como defensor.

Carreira 
Wataru Hashimoto começou a carreira no Kashiwa Reysol. 

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Kashiwa Reysol
Futebolistas do Urawa Red Diamonds
Futebolistas do Vissel Kobe